Corneliu Stîngă – politico rumeno
 Ovidiu Stîngă – calciatore rumeno